Список видів роду цеструм:

Список, який містить 247 визнаних видів роду цеструм (Cestrum), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Cestrum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Cestrum на сайті «International Plant Names Index» 
 Cestrum на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Cestrum на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Cestrum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
цеструм
цеструм